Þorsteinsson est un patronyme islandais composé du prénom Þorsteinn + son « fils » et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Skúli Þorsteinsson (), scalde islandais ;
 Ketill Þorsteinsson (1075–1145), évêque de Hólar, en Islande ;
  (1102–1176), évêque de Skálholt, en Islande ;
  (mort en 1313), évêque de Hólar ;
  (mort en 1381), évêque de Skálholt ;
  (),  islandais ;
  (mort en 1696), évêque de Hólar ;
  (), magicien islandais ;
  (1880–1979), économiste islandais ;
  (1926–2000), écrivain islandais ;
  (1930–2006), athlète islandais ;
  (né en 1955), linguiste islandais ;
  (1960–2013) ;
 Steinþór Freyr Þorsteinsson (né en 1985), footballeur islandais.

Notes et références